A Savica a következőket jelentheti:

Települések
 Savica, falu Bohinj községben, Szlovéniában

Folyók
 Savica-vízesés, esetleg Száva-vízesés, egy rövid folyó és vízesés a Júliai-Alpokban, a Bohinji-tó és a Sava Bohinjka fő vízforrása
Sava Bohinjka, egy folyó a Júliai-Alpokban, Szlovéniában, a Sava Dolinkával összefolyva alkotja a Szávát
 Sava Dolinka, egy folyó a Júliai-Alpokban, Szlovéniában, a Sava Bohinjkával összefolyva alkotja a Szávát